Галатас на острове Крит:
 Галатас (Ираклион) — село в сообществе  на Крите.
  — село в общине Ханья на Крите.
  — минойский дворец на Крите.